voetbalclubs:
 ZFC (voetbalclub)
 ZFC Zuidlaren
 ZFC Meuselwitz

en naar:
 Zermelo-Fraenkel-verzamelingenleer